

Біг-Крік — селище, штат Міссісіпі
 Біг-Крік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Біг-Крік — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія